Termenul „Lang” se poate referi la:

Nume de persoane
 Fritz Lang, regizor, scenarist și producător de cinema american
 Lang Lang, pianist din China
 Carl Lang, om politic francez
 Hermann Lang, pilot german
 Zsolt Láng, scriitor maghiar 
Denumiri geografice
 Lang (Steiermark), localitate din Austria

Vezi și 
 Lange - nume de familie german
 Dorothea Lange, fotografă americană